Сражение на Шеленге — сражение, часть Московско-новгородской войны 1471 года. Битва произошла 27 июля 1471 года у реки Шиленьги (правый приток Северной Двины). Московское войско одержало победу над втрое превосходившими их по численности новгородцами.

На протяжении XV века московские войска несколько раз вторгались в Двинскую землю. К 1462 году Важская область была уже московской. После поражения новгородцев в Шелонской битве 14 июля 1471 года, где ими руководил сын Марфы Посадницы Дмитрий Борецкий, они в этом же году потерпели поражение и в битве у Шиленьги.

После окончания Московско-новгородской войны 1471 года был заключён Коростынский мир между Иваном III и Новгородом Великим, по которому под власть Москвы перешли владения на Северной Двине, вплоть до устья: Емецк, Мехреньга, Ваймуга, Колмогоры, Подрядин погост, Чухчерема, Великая Курья, Кехта, Соломбала и другие.

Остальная часть Двинской земли стала московской лишь после падения Новгородской республики в 1478 году.

Примечания

Ссылки 
 Несин М. А. К истории сражения новгородцев с москвичами на реке Шеленге 27 июля 1471 г. // История военного дела: исследования и источники. — 2014. — Т. VI. — С. 46-68.

Сражения в России
Сражения по алфавиту
Сражения Новгородской республики
Сражения Московского княжества
История Архангельской области
2
1470-е годы в России
События 27 июля
Июль 1471 года
Сражения 1471 года